Emil Hansson kan syfta på:

 Emil Hansson (handbollsspelare född 1996), svensk handbollsspelare (högersexa), moderklubb: Näsby IF
 Emil Hansson (handbollsspelare född 1997), svensk handbollsspelare (niometersspelare), moderklubb: Ystads IF
 Emil Hansson (fotbollsspelare) (född 1998), svensk-norsk fotbollsspelare